Bertrand (Missouri)
Bertrand (Nebraska)
Bertrand (bedrijf), een Belgisch historisch merk van inbouwmotoren

Personen
Bertrand (heilige)
Bertrand I van Provence
Bertrand van Toulouse, graaf van Toulouse
Joseph Bertrand (1822-1900), Frans wiskundige en econoom
Bertrand (bisschop), aartsbisschop van Bremen
Bertrand, hertog van Aquitanië